Lubiechowo ist der Name von zwei Orten in Polen: 
 Lubiechowo (Kamieniec), Ort in der Woiwodschaft Großpolen
 Lubiechowo (Karlino), deutsch Lübchow, Ort in der Woiwodschaft Westpommern